Priosjornoje () ist ein Ortsname in Russland:
 Priosjornoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 in der Oblast Kaliningrad:
 Priosjornoje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew (bis 1938: Gerwischkehmen, 1938–1945: Gerwen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Priosjornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (bis 1947: Stablacken, Ksp. Pelleningken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Priosjornoje (Kaliningrad, Nesterow), untergegangener Ort im Rajon Nesterow (bis 1938: Kallweitschen, 1938–1945: Kornberg, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Priosjornoje, von 1946 bis vor 1993 der Name eines Ortsteils von Oserowo (Kaliningrad) im Rajon Selenogradsk (bis 1950: Gidauten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Priosjornoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Priosjornoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Priosjornoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Priosjornoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Priosjornoje (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien

Siehe auch: Pryoserne (ukrainische Entsprechung)